Gregory Cohen peut désigner :

 Gregory Cohen (né en 1953) : réalisateur chilien ;
 Gregory Cohen (né en 1968) : chef cuisinier français.

Homonymie de patronyme